Everyday – album francuskiej piosenkarki Elsy Lunghini
 Everyday – album tercetu popowego Activ
 Everyday – album zespołu rockowego Dave Matthews Band
 Everyday – album Girl’s Day
 Everyday – singel Bon Jovi
 Everyday – singel Ariany Grande